Moss se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Edward Moss
 Marion Beatrice Moss